Стено́п (от ) — фотографический аппарат без объектива, роль которого выполняет малое отверстие. В современной фотографии также распространено название «пинхол» ( от  «булавка» +  «отверстие»). Также встречается термин «лох-камера» или «лохкамера» ( от  «отверстие» +  «камера»).

Общие сведения 

Наибольшая резкость изображения получается, когда соблюдено определенное отношение между диаметром отверстия и его положением относительно светочувствительного элемента. Преимуществом стенопа служит полная ортоскопичность изображения, даваемая им, и неограниченная глубина резкости. Из-за незначительной яркости изображения в фокальной плоскости при съемке требуется продолжительная выдержка. Стеноп используется для получения ландшафтных снимков с мягким изображением.

Конструкция стенопа 
Стенопы обычно делаются вручную самими фотографами. Самый простой стеноп состоит из светонепроницаемого ящика с небольшим отверстием на одной стороне и с листом фотоплёнки или фотобумаги на другой. В качестве затвора может использоваться кусок картона на шарнире. Малое отверстие обычно прокалывается швейной иглой или сверлится тонким сверлом в фольге или тонкой алюминиевой (латунной) пластине. Затем пластина закрепляется изнутри коробки, перекрывая отверстие бо́льшего диаметра.

Некоторые конструкции публиковались в журналах и книгах для помощи любителям, например, чешский Dirkon или простейший фотоаппарат из спичечных коробков с кассетами.

Стенопы часто делаются с использованием подвижной задней стенки, что позволяет менять расстояние между отверстием и светочувствительным элементом. Это позволяет эффективно менять угловое поле и относительное отверстие. Приближая стенку к отверстию, можно получить бо́лее широкое угловое поле и укоротить выдержку. Отодвигая стенку дальше, можно получить эффект «телеобъектива» при одновременном удлинении выдержки.

Стеноп из зеркальной фотокамеры 

Довольно легко стеноп может быть сделан на основе любой фотокамеры со сменными объективами, в том числе цифровой. Для этого берётся пластмассовая заглушка, предназначенная для защиты внутренних деталей аппарата при снятом объективе, которая входит в его комплект. В ней, точно по центру, сверлится отверстие диаметром 6—10 мм. Далее из фольги вырезается круг, который приклеивается изнутри крышки. В фольге тонкой иглой делается малое отверстие. Для спуска затвора желательно использовать дистанционное управление, задержку спуска или спусковой тросик.

Вычисление относительного отверстия 
Относительное отверстие (1/f) может быть рассчитано путём деления диаметра отверстия на фокусное расстояние камеры.
 Диаметр отверстия — это диаметр иглы или сверла, которым отверстие сделано.
 Фокусное расстояние — это расстояние от отверстия до светочувствительного материала.
Например, камера с отверстием диаметром 0,5 мм и фокусным расстоянием 50 мм будет иметь значение 1/f равным 0,5/50=1/100. Эта информация может быть использована для расчёта времени экспозиции.

Стеноп также может использоваться для съёмки двойных изображений, если в передней стенке сделать несколько отверстий, или для получения фотографий с цилиндрическими или сферическими перспективными искажениями, если изогнуть плоскость с фотоматериалом.

Начав как единственно возможный тип фотокамеры много лет назад, стеноп и сейчас сохраняет своё значение в современной художественной фотографии.

Фотографы, снимающие стенопом 
 Билли Чайлдиш
 Евгений Юфит

См. также 
 Ломография
 Dirkon — самодельный фотоаппарат из бумаги.

Примечания

Ссылки 

 Pinhole cameras
 Зеркальная обскура на основе камеры Pentax MZ
 Обскура на основе дальномерной камеры Зоркий-4К
 Gabriel lacomba: pinhole photography

Литература 
 
 

Объективы по оптическим схемам
Плёночные фотоаппараты
Виды фотографии